Ме́йра (, ) — испано- и португалоязычные топоним и фамилия.

Топонимы 
 Мейра (комарка) — комарка в провинции в провинции Луго, Испания.
 Мейра (Луго) — город и муниципалитет в провинции Луго, Испания.
 Мейра (Моания) — район муниципалитета Моания, Испания.

Носители фамилии 
 Мейра, Тарсизио (1935—2021) — бразильский актёр.
 Мейра, Фернанду (род. 1978) — португальский футболист.
 Мейра, Витор (род. 1977) — бразильский автогонщик.